Дэ́вид Ха́рви (; род. ) — англо-американский географ, один из основателей т. н. «радикальной географии», теоретик и популяризатор марксизма.

В 1995 году стал лауреатом премии Вотрена Люда, называемой «Нобелевской премией по географии». В 2007 году The Times Higher Education Guide включил его в список из 18 самых цитируемых интеллектуалов всех времён в области гуманитарных и общественных наук. В 2009 году был самым цитируемым географом в мире.

Биография 
Родился в Гиллинхеме (Кент, Англия). Начинал как историко-географ (работа о производстве хмеля в Англии в XIX веке), под влиянием веяний времени увлёкся математическими методами в географии и стал автором одной из наиболее известных книг школы пространственного анализа «Объяснение в географии» (Explanation in Geography, 1969), в которой изложены методологические и философские положения англо-американской школы пространственного анализа. В работе подвергается критике понятие абсолютного пространства в географии, рассматриваемое как продукт кантианской теории синтетического априорного знания.

С начала 1970-х резко сменил направление деятельности, подобно Уильяму Бунге начал изучать проблемы социальной справедливости. В отличие от Бунге, Харви является марксистом и поэтому делает акцент на экономической составляющей неравенства.

В 1969 перебрался в США и поселился в Балтиморе, совмещая изучение городских гетто с преподаванием в местном университете. В дальнейшем Харви неоднократно менял место жительства и преподавания:
 Ph.D. St Johns College, Кембридж, 1961
 Post-doc, Университет Уппсалы, Швеция 1960—1961
 Лектор, География, Бристольский университет, Великобритания (1961—1969)
 Профессор-адъюнкт, с 1973 — профессор, Департамент Географии и землеустройства, Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, США (1969—1987 и 1993—2001)
 Профессор географии, Оксфордский университет (1987—1993)
 Distinguished Professor, Департамент антропологии, Университет Нью-Йорка (2001 — н.в.)

Ричард Уокер в 2009 году отмечал, что наряду с Робертом Бреннером Харви является одним из двух главных олицетворений марксизма на тот момент.
Отмечен  (2018).

Основные работы, изданные с начала 1970-х 
 «Social Justice and the City», 1973 — о городских гетто;
 Социальная справедливость и город / [перевод с англ. Е. Ю. Герасимовой]. — [2-е изд.]. — М. : Новое литературное обозрение, 2019. — 435, [1] с. — (Studia urbanica). — ISBN 978-5-4448-1108-5
 Пределы капитала («Limits to Capital», 1982) — географический анализ капитализма с марксистских позиций;
 «The Condition of Postmodernity», 1989 — бестселлер, посвящённый критике идей постмодернизма;
 Состояние постмодерна : исследование истоков культурных изменений / Перевод с англ. Н. Проценко под научной редакцией А. Павлова. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. — 575 с. : табл. — ISBN 978-5-7598-2369-8
 Справедливость, природа и география различий («Justice, Nature and the Geography of Difference», 1996) — о социальной и экологической справедливости;
 Пространства надежды («Spaces of Hope», 2000) — социалистическая утопия;
 Новый империализм («New Imperialism», 2003) — критика военной операции США в Ираке, отвлекающей трудящихся от проблем капитализма в самих США;
 «A Brief History of Neoliberalism», 2005 — критический анализ развития неолиберальных идей с середины 1970-х;
 Краткая история неолиберализма : актуальное прочтение / Пер. с англ. Н. С. Брагиной. — М. : Поколение, 2007. — 285, [2] с. : ил., табл. ISBN 978-5-9763-0022-4
 Пространства глобального капитализма: на пути к теории неравномерного географического развития («Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development», 2006);
 Космополитизм и географии свободы («Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom», 2009).
 Право на город = The Right to the City. / Перевод [с англ.] и комментарии д. э. н., профессора М. А. Котлярова. — Екатеринбург : Альфа Принт, 2019. — 36 с. ISBN 978-5-907080-69-0

Примечания

Ссылки 
 Reading Marx’s Capital with David Harvey — личная страница Дэвида Харви
 Харви Д. Дэвид Харви: «Маркс сегодня актуальнее, чем когда-либо»
 Иоффе И. Неолиберальное иго — рецензия на книгу «Краткая история неолиберализма»
 Дергунов Ю. Пространства кризиса — рецензия на книгу «Загадка капитала»
 Books by David Harvey on WorldCat
 Почему постмодернизм реакционен, или Чем опасны практики эстетической деконструкции (2021)

Выпускники Кембриджского университета
Географы по алфавиту
Географы США
Географы Великобритании
Персоналии:Теоретическая география
Персоналии:Экономическая география
Американские марксисты
Теоретики марксизма
Экономисты США
Члены Британской академии
Почётные доктора Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка
Награждённые медалью Леверхалма (Британская академия)
Почётные доктора Бристольского университета
Почётные доктора Университета штата Огайо
Почётные доктора Лундского университета
Почётные доктора Уппсальского университета
Лауреаты премии Шлегеля — Тика